Ciuffini ist der Familienname folgender Personen:
 Sabatino Ciuffini (1920–2003), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Sabina Ciuffini (* 1950), italienisches Showgirl